Deze lijst van golfsters met de meeste zeges op de LPGA Tour geeft een overzicht weer van golfsters die tijdens hun golfcarrière meer dan tien zeges wonnen op de LPGA Tour. De lijst wordt aangevoerd door de Amerikaanse Kathy Whitworth, die 88 golftoernooien won waarvan zes majors.

Rangschikking

Zie ook 
 Lijst van golfsters met de meeste LPGA-major kampioenschappen

LPGA Tour
LPGA Tour